Lamitz ist ein geographischer Name

von Gewässern:
 Lamitz, deutscher Name der Lomnice (Fluss), linker Zufluss der Otava in der Orlík-Talsperre bei Oslov, Okres Písek, Jihočeský kraj, Tschechien
 Lamitz (Saale), rechter Zufluss der Sächsischen Saale bei Fattigau, Markt Oberkotzau, Landkreis Hof, Bayern
 Lamitz (Wilde Rodach), rechter Zufluss der Wilden Rodach bei Schnappenhammer, Stadt Wallenfels, Landkreis Kronach, Bayern

einer Ortschaft:
 Lamitz (Köditz), Dorf der Gemeinde Köditz, Landkreis Hof, Bayern